Daniel Francovig – ex calciatore uruguaiano
 Leopoldo Francovig – calciatore italiano